Палеонтологическое общество — научное общество, может означать:

 Немецкое палеонтологическое общество (основано в 1912) — Ассоциация немецких палеонтологов.
 Русское палеонтологическое общество (основано в 1916) — Палеонтологическое общество при Российской Академии Наук.